Lill-Abborrträsket kan syfta på:
Lill-Abborrträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (13,3 ha)
Lill-Abborrträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Abborrträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn